

Cinema
Le Mans - Scorciatoia per l'inferno – film del 1970 diretto da Osvaldo Civirani
Le Mans '66 - La grande sfida – film del 2019 diretto da James Mangold

Geografia
Le Mans – città della Francia

Sport
Le Mans Football Club – squadra di calcio francese
Le Mans Sarthe Basket –  club di pallacanestro francese
Magni LeMans – motocicletta da strada

Automobilismo
24 Ore di Le Mans – gara di automobilismo
European Le Mans Series – gara di automobilismo
Le Mans Prototype – vettura prototipo da competizione
Le Mans Hypercar – vettura prototipo da competizione
Le Mans Daytona Hybrid – vettura prototipo da competizione
Daewoo LeMans – automobile prodotta dalla Daewoo Motors dal 1986 al 1997
Pontiac LeMans – automobile prodotta dalla Pontiac dal 1961 al 1981 e dalla Daewoo dal 1988 al 1993

Videogiochi
LeMans – videogioco del 1976 per sala giochi
LeMans – videogioco del 1982 per Commodore 64